«Сва́дебный пода́рок» — советский художественный фильм-комедия, созданный в 1982 году режиссёрами Роланом Быковым, Резо Эсадзе и Александром Игишевым на Одесской киностудии.

Сюжет 
Юрий, уезжая на два года в Африку, оставил своему младшему брату, собирающемуся жениться, ключи от своей квартиры, чтобы супруги жили там в его отсутствие. Молодожёны уединяются, чтобы насладиться первой брачной ночью, но неожиданно выясняется, что уехавший брат мужа — человек очень коммуникабельный, а потому многие его друзья имеют ключи от его квартиры…

В ролях 
 Евдокия Германова — Оксана, молодая жена (в титрах указана как Дина Германова, озвучивает Марина Неёлова)
 Андрей Ростоцкий — Андрей, молодой муж
 Ролан Быков — Яша
 Резо Эсадзе — Гиви
 Леонид Куравлёв — Вадим
 Елена Санаева — Ольга
 Ладо Бурдули — Бадри, сын Гиви (в титрах указан как Владимир Бурдули)
 Константин Дуров — Мусик
 Надежда Бутырцева — Оксана, жена Мусика
 Агафья Болотова — мать Оксаны
 Геннадий Болотов — отец Оксаны
 Андрей Гончар — эпизод
 Семён Крупник — говорливый фотограф (озвучивает Сергей Юрский)
 Виктор Лазаренко — эпизод
 А. Ляхович — эпизод

Факты 
 В фильме неоднократно упоминались художники Амадео Модильяни и Нико Пиросмани.
 В фильме также упоминался почтальон Печкин (в шуточном диалоге Оксаны и Вадима).
 В фильме прозвучало несколько песен Вероники Долиной в исполнении Елены Санаевой.
 Фраза фотографа «Маяк — наш дом, он — путь к причалу», возможно, является отсылкой к известному героическому фильму 1962 года.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Ролана Быкова
Фильмы Резо Эсадзе
Фильмы СССР 1982 года
Кинокомедии СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Кинокомедии 1982 года
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы про свадьбу
Фильмы на русском языке